Federació Romanesa d'Handbol, màxim òrgan rector de l'handbol de Romania
 Future for Religious Heritage, associació per a la protecció del patrimoni religiós d'Europa
 Cavall hannoverià FRH (de l'acrònim en alemany Förderung des Reitsports auf Hannoverschen), distinció d'excel·lència d'aquesta raça de cavall originària d'Alemanya
 Fluid hidràulic resistent al foc (del seu nom en anglès Fire Resistant Hydraulic), fluid hidràulic amb alta resistència al foc
 Frh també és l'abreviatura de la ferrodsita, mineral de la classe dels sulfurs
 Frh. també és l'abreviatura de Freiherr, títol de noblesa d'Alemanya equivalent a baró